Человек-оркестр:

 Человек-оркестр — музыкант, играющий на нескольких инструментах одновременно.
 Человек-оркестр (живопись) — серия живописных произведений, созданных российским художником Александром Токаревым.
 Человек-оркестр (фильм, 1900) — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса.
 Человек-оркестр (фильм, 1970) — французская музыкальная кинокомедия с Луи де Фюнесом в главной роли.
 Человек-оркестр (мультфильм) — короткометражный мультфильм студии Pixar.